Гонка за очками у велоспорті серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшла 16 серпня. Взяли участь 23 спортсмени з різних країн.

Призери

Змагання

Посилання 
 результати на офіційному сайті Ігор